Velika nagrada Kitajske 2005 je bila devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 15. oktobra 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:34,080
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:34,401
| +0,321
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:34,488
| +0,408
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:34,801
| +0,721
|-
! 5
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:35,188
| +1,108
|-
! 6
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:35,301
| +1,221
|-
! 7
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:35,428
| +1,348
|-
! 8
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:35,610
| +1,530
|-
! 9
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:35,723
| +1,643
|-
! 10
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:35,739
| +1,659
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:35,898
| +1,818
|-
! 12
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:36,044
| +1,964
|-
! 13
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:36,445
| +2,365
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:36,472
| +2,392
|-
! 15
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:36,707
| +2,627
|-
! 16
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:36,788
| +2,708
|-
! 17
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:37,083
| +3,003
|-
! 18
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:39,105
| +5,025
|-
! 19
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:39,233
| +5,153
|-
! 20
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:39,460
| +5,380
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 56
| 1'39:53,618
| 1
| 10
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 4,015 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 56
| + 25,376 s
| 9
| 6
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 56
| + 26,114 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 56
| + 31,839 s
| 14
| 4
|-
! 6
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 56
| + 36,400 s
| 11
| 3
|-
! 7
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 56
| + 36,842 s
| 10
| 2
|-
! 8
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 56
| + 41,249 s
| 4
| 1
|-
! 9
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 56
| + 44,247 s
| 7
|
|-
! 10
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 56
| + 59,977 s
| 16
|
|-
! 11
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 56
| + 1:24,648
| 19
|
|-
! 12
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 56
| + 1:32,812
| 8
|
|-
! 13
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 55
| Predrta guma
| 13
|
|-
! 14
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 55
| Brez goriva
| 20
|
|-
! 15
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 55
| +1 krog
| 12
|
|-
! 16
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 50
| Kolo
| 18
|
|-
! Ods
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 34
| Menjalnik
| 17
|
|-
! Ods
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 28
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 24
| Motor
| 5
|
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 20
| Zavrten
| 6
|
|}

Opombe 

Vodilni: Fernando Alonso 1-56 (56).
Renault je osvojil konstruktorski naslov.
Med ogrevalnim krogom sta trčila Christijan Albers in Michael Schumacher, zato sta morala štartati iz boksov.
Narain Karthikeyan je štartal iz boksov, kamor je zapeljal v ogrevalnem krogu.
S to devetnajsto dirko je bila ta sezona najdaljša v zgodovini Formule 1.

Formula 1 sezona 2005
2005